Dieckhoff bzw. von Dieckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 August Dieckhoff (1805–1891), deutscher Architekt
 August Wilhelm Dieckhoff (1823–1894), deutscher lutherischer Theologe
 Artur Dieckhoff (1948–2020), deutscher Künstler
 Dieter Dieckhoff (1929–2022), Landrat und Landtagsabgeordneter (CDU)
 Hans-Heinrich Dieckhoff (1884–1952), deutscher Botschafter in Washington von 1937 bis 1938
 Heinrich von Dieckhoff (1833–1911), deutsch-russischer lutherischer Theologe und Bischof 
 Heinrich Karl Wilhelm Dieckhoff (1803–1862), deutsch-russischer lutherischer Theologe und Generalsuperintendent 
 Hermann Dieckhoff (1896–1958), deutscher Schauspieler
 Klaus Dieckhoff (* 1936), deutscher bildender Künstler 
 Der alte Dieckhoff, siehe Justus Bostelmann (1815–1889), Landwirt, Kaufmann und Mitglied des deutschen Reichstags
 Martina Dieckhoff (* 1977) deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Max Dieckhoff (1895–1982), deutscher Althistoriker
 Otto Dieckhoff (1872–1947), deutscher Philologe

Siehe auch:
 Diekhoff
 Diekhof
 Dickhoff
 Dyckhoff